Rijksmuseum van Oudheden, een Rijksmuseum voor oude geschiedenis en archeologie in Leiden
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een adviesraad van de regering over maatschappelijke vraagstukken
 Rijdende Melk Ontvangst, een inzamelprocedure voor melk.
 Emplacement Rechter MaasOever, onderdeel van de Havenspoorlijn Rotterdam West
 Stork RMO
 RMO (wielerploeg), Franse wielerploeg uit 1986-1992